Müssemeier ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Müssemeier (1876–1957), deutscher Veterinärmediziner
 Ulrike Müssemeier, deutsche Archäologin